Praia do Cassange é uma praia brasileira do município de Maraú, no estado da Bahia.

Muito extensa, com ondas fracas, tem muitos coqueiros e areia fofa.

Bem perto da praia fica a Lagoa do Cassange, separada do oceano por uma faixa de areia de 300 metros de largura.

Cassange